

Allemagne
  d'armée
  de blindés
Homonymie d'unités militaires